(18845) Cichocki – planetoida

Osoby 
 Adam Cichocki – polski szachista
 Adam Cichocki – polski urzędnik państwowy
 Bartosz Cichocki – polski historyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 Edward Cichocki – polski architekt
 Feliks Cichocki – polski malarz
 Jacek Cichocki – polski socjolog i politolog
 Jan Cichocki – polski żołnierz
 Jan August Cichocki – polski wojskowy, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
 Jarosław Cichocki – polski lekkoatleta, kulomiot
 Kasper Cichocki – polski kanonik i kronikarz
 Leszek Cichocki – polski funkcjonariusz SB i handlarz bronią
 Marek Cichocki – polski filozof i politolog, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta
 Michał Cichocki – polski wojskowy
 Mieczysław Cichocki – polski żużlowiec i trener
 Mirosław Cichocki – polski brydżysta
 Sebastian Cichocki – polski socjolog
 Stanisław Cichocki – polski włamywacz-kasiarz, ps. Szpicbródka
 Teofil Cichocki – polski chemik, pionier rozwoju chemii rolnej i gleboznawstwa w Królestwie Polskim
 Władysław Cichocki – polski nauczyciel, dyrektor Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie

Postacie fikcyjne 
 Dionizy Cichocki (Alternatywy 4)

Zobacz też 
 Cichocka